Pentax «P5» (другое название «P50») — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, производившийся с 1986 до 1989 года в чёрном исполнении.

Основные характеристики 
 Режимы: M(ручной), Av (приоритет диафрагмы), Pdepth и Pspeed (режим программной линии). Экспокоррекция реализуется, соответственно, путём изменения положения диафрагмы или выдержки).
 Экспокоррекция ±3 EV с шагом — ½ EV.
 Репетир диафрагмы.
 Блокировка экспозамера.
 Электронный затвор из металлических шторок с вертикальным ходом 1 — 1/1000 сек, В.
 Питание 2 × 1,5 Вольта (A76, SR44, LR44).
 Ручная протяжка плёнки с возможностью подключения вайндера MEII или электропривод-A.
 Встроенный экспонометр.
 Отображение выдержки в видоискателе.
 Автоспуск — 12 сек.
 Внешний информационный жидкокристаллический дисплей на верхней панели.

Совместимость 
Как и любая другая камера Pentax оснащённая байонетом KA, «P5» может работать с любыми объективами Pentax. Необходимо лишь учесть тот факт, что существуют объективы рассчитанные для использования с APS-C-камерами. Такие объективы дадут сильнейшее виньетирование.

См. также 
 Байонет KA

Ссылки 
  Описание, характеристики и фотографии Pentax «P5» на сайте Божидара Димитрова.
  Руководство пользователя.

Примечания 

Плёночные зеркальные фотоаппараты Pentax
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1986 году